Oelsnitz (Vogtland), een gemeente in het Duitse district Vogtlandkreis, Saksen
Oelsnitz/Erzgeb., een stad in het Duitse district Stollberg, Saksen